Agaricostilbomycetes är en klass av svampar. Agaricostilbomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Agaricostilbomycetes